Борцово — село в Тогучинском районе Новосибирской области. Административный центр Борцовского сельсовета.

География 
Площадь села — 94 гектаров.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 2 учреждения образования.

Примечания 

Населённые пункты Тогучинского района